Kateryna Serdjuk ist der Name folgender Personen:

* Kateryna Serdjuk (Bogenschützin) (* 1983), ukrainische Bogenschützin
 Kateryna Serdjuk (Skilangläuferin) (* 1989), ukrainische Skilangläuferin